Giambattista Altieri renvoie à deux cardinaux italiens, membres de la famille Altieri : 

 Giambattista Altieri dit le vieu (1598 - 1654), cardinal italien
 Giovanni Battista Altieri dit le jeune (1673 - 1740), cardinal italien